Сто́льберг () — шведская фамилия.

Известные носители 
 Стольберг, Виктор (род. 1986) — шведский хоккеист.
 Стольберг, Вильгельмина (1803—1872) — шведская писательница, поэтесса, переводчик.
 Стольберг, Каарло Юхо (1865—1952) — финский государственный и политический деятель.
 Стольберг, Карл (1862—1919) — финский фотограф и инженер.
 Стольберг, Марк Моисеевич (1922—1943) — советский шахматист.
 Стольберг, Феликс Владимирович (1938—2020) — советский учёный, специалист в области фитотехнологии.
 Штальберг, Гидеон (правильнее Стольберг; 1908—1967) — шведский шахматист, арбитр, шахматный литератор.

См. также 
 Штольберги